Проходница — название рек:

Россия 
 Проходница (приток Вижаса) — река.
 Проходница (приток Чёши) — река.